CRTAP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 401 амінокислот, а молекулярна маса — 46 562.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки